Nao Hibino e Alicja Rosolska erano le detentrici del titolo, ma la Rosolska ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Charleston. Hibino ha fatto coppia con Darija Jurak, perdendo ai quarti di finale contro Valerija Savinych e Jana Sizikova.

Naomi Broady e Sara Sorribes Tormo hanno vinto il torneo battendo in finale Desirae Krawczyk e Giuliana Olmos con il punteggio di 3-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

  Nao Hibino /  Darija Jurak (quarti di finale)
  María Irigoyen /  Miyu Katō (quarti di finale)

 Dalila Jakupovič /  Irina Chromačëva (quarti di finale)
 Anna Blinkova /  Lidzija Marozava (primo turno)

Wildcard 

  Jovana Jakšić /  Ana Sofía Sánchez (primo turno)

 Marcela Zacarías /  Renata Zarazúa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2018